Montagu (Zuid-Afrika), stad in Zuid-Afrika
Jan van Montagu, (14e eeuw - 1415), bisschop van Chartres, aartsbisschop van Sens en kanselier van Frankrijk
Gerard van Montagu, (14e eeuw - 1420), broer van voorgaande, bisschop van Poitiers en bisschop van Parijs
Edward Montagu, (1626 - 1672), Engels marineofficier
Elizabeth Montagu (1720 - 1800) Engels sociaal hervormster, mecenas, schrijfster en zakenvrouw
George Montagu (1753 - 1815) Engels natuuronderzoeker
Marc Van Montagu, (1933), een Belgisch moleculair bioloog